ros. Тикси
 Tiksi (miejscowość)
 Tiksi (zatoka)
 Port lotniczy Tiksi

ru:Тикси